Jakopič ist der Familienname folgender Personen:

Rihard Jakopič (1869–1943), slowenischer Maler
Rok Jakopič (* 1987), slowenisch-kroatischer Eishockeyspieler
Uroš Jakopič (* 1977), slowenischer Eishockeyspieler